Condado de Randolph es el nombre de varios condados de los Estados Unidos:

 Condado de Randolph: Condado de Alabama; 
 Condado de Randolph: Condado de Arkansas; 
 Condado de Randolph: Condado de Carolina del Norte;
 Condado de Randolph: Condado de Georgia; 
 Condado de Randolph: Condado de Illinois; 
 Condado de Randolph: Condado de Indiana; 
 Condado de Randolph: Condado de Misuri; 
 Condado de Randolph: Condado de Virginia Occidental.